Hofwiesengraben ist ein Gewässername:

 Hofwiesengraben, Unterlaufname des Arbachs, linker Zufluss des Neckars bei Hirschau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hofwiesengraben (Lein), rechter Zufluss der Lein (Kocher) nach der Aichstruter Sägmühle, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hofwiesengraben (Rohrbach), Zufluss höherer Ordnung des Hochrheinzuflusses Biber beim Riedheimer Grenzhof in der Gemeinde Hilzingen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hofwiesengraben (Rotach), linker Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) gegenüber dem Maxenhof, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hofwiesengraben (Schneidheimer Sechta), linker Zufluss der Schneidheimer Sechta bei Oberschneidheim, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Hofwiesengraben (Wiesenbach), rechter Zufluss zum trockenen Obertal Augraben des Wiesenbachs bei Speckheim, Ortsteil Schmalfelden, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg (zur Brettach (Jagst))
 Hofwiesengraben (Wölfleinsgraben), rechter Zufluss des Wölfleinsgrabens (zum Gailnauer Graben, zum Oestheimer Mühlbach, zur Tauber) bei Unteroestheim, Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern  

Siehe auch:
 Hofwiesenbach